Джон Эббот (Джон Альберт Чемберлен Кеффорд) (5 июня 1905 года — 24 мая 1996 года) — британский актёр.

Биография 
Джон Эббот родился в Степни, Лондон.

В середине 1930-х годов стал театральным актёром, был шекспировским актёром в театре Олд Вик. С 1936 года появились первые небольшие роли в кино.

В 1941 году он получил предложение сняться в кино в Голливуде и остался в Соединенных Штатах до конца своей жизни. На его счету более 160 ролей в кино и телесериалах.

В 1946 году он сыграл роль Бертрама Гриббла в «Обмане», в 1958 году слугу Мануэля в «Жижи», в 1966 году — Эмиля в фильме «Гамбит». В том же году он озвучил роль волка Акелы в «Книге джунглей».

В 1982 году он появился в роли Доктора Франкенштейна в Slapstick.

Избранная фильмография 

 Покорение воздуха (1936)
 Святой в Лондоне (1939)
 Жанна Парижская (1942)
 Миссис Минивер (1942)
 Жестокий Шанхай (1941)
 Кошмар (1942)
 Миссия в Москву (1943)
 Джейн Эйр (1943)
 Однажды в сказке (1944)
 Маска Димитриоса (1944)
 Летняя буря (1944)
 Сокол в Голливуде (1944)
 Сила Уистлера (1945)
 Тысяча и одна ночь (1945)
 Бегство в Алжир (1945)
 Саратога Транк (1945)
 Бандит из Шервудского леса (1946)
 Анна и король Сиама (1946)
 Обман (1946)
 Юмореска (1946)
 Аддио Мими (1947)
 С незапамятных времён (1947)
 Паутина (1947)
 Женщина в белом (1948)
 Мадам Бовари (1949)
 Гром на холме (1951)
 Боковой ветер (1951)
 Веселая вдова (1952)
 Гром на Востоке (1952)
 Сомбреро (1953)
 Стальная леди (1953)
 Омар Хайям (1957)
 Жижи (1958)
 Кто заботится о магазине (1963)
 Величайшая история, когда-либо рассказанная (1965)
 Гамбит (1966)
 Книга джунглей (1967) (голос)
 Чёрная птица (1975)
 Пощечина другого рода (1982)
 Шведский стол (1983)
 Квест (1984)

Примечания 

Актёры Великобритании